Unidos da Mangueira pode ser:

 Unidos da Mangueira, escola de samba pernambucana.
 Unidos da Mangueira, escola de samba gaúcha.
 Unidos da Mangueira, escola de samba goiana.

Ver também 
 Mangueira
 GRES Estação Primeira de Mangueira
 Unidos de Mangueira (Rio de Janeiro)

Desambiguação